Schafelbach ist ein geographischer Name:

 Schafelbach (Prien), rechter Zufluss der Prien nach Grünwald, Gemeinde Aschau im Chiemgau an der Gemeindegrenze zu Frasdorf, Orte im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schafelbach (Aschau im Chiemgau), Siedlungsplatz der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Schafbach
 Schaufelbach